Neilo wairoana är en musselart. Neilo wairoana ingår i släktet Neilo och familjen Malletiidae. Utöver nominatformen finns också underarten N. w. delli.

Källor 

Musslor
wairoana